Vera Cruz kan syfta på:

 Vera Cruz (film) – en amerikansk westernfilm från 1954

Brasilien 

 Cruz, Brasilien, Ceará, 
 Vera Cruz, Bahia, Andaraí, 
 Vera Cruz kommun, Rio Grande do Norte, 
 Vera Cruz kommun, Bahia, 
 Vera Cruz kommun, Rio Grande do Sul, 
 Vera Cruz kommun, São Paulo,

Portugal 

 Vera Cruz (freguesia i Portugal, Aveiro), 
 Vera Cruz (freguesia i Portugal, Évora), Portel,

Östtimor 

 Vera Cruz (subdistrikt i Östtimor), Díli,

Se även
 Veracruz (olika betydelser)

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar